Аркашо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 6905 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 11840,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Міста-побратими
  – Авейру, Португалія (1989)

Посилання 
 Туристичне бюро муніципалітету Аркашон 
 [ Розташування муніципалітету Аркашон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда
Порти Атлантичного океану